Pulak est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1931-1999), compositeur et parolier indien
 (1941-2013), illustrateur de livres pour enfant indien
 (né en 1963), pétrologue et professeur indien

Toponyme

, village du Mazandéran
, village du Lorestan

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme